Ана од Чешке (Праг, 15. октобар 1290- Корушка, 3. септембар 1313) је био супруга Хенрика Корушког. Био је кћерка Вацлава II од Чешке и Јудите од Хабзбурга.

Породично стабло 

Рођени 1290.
Умрли 1313.
Пшемисловићи